La Traite des Blanches peut être le titre : 
 d'un film danois de 1910 réalisé par August Blom
 d'un film danois de 1911 réalisé par August Blom
 d'un film allemand de 1927 réalisé par Jaap Speyer
 d'un film italien de 1952 réalisé par Luigi Comencini
 d'un film français de 1965 réalisé par Georges Combret